Hiroki Ito kan henvise til:

 Hiroki Ito (fodboldspiller, født 1978) - japansk fodboldspiller født i 1978
 Hiroki Ito (fodboldspiller, født 1999) - japansk fodboldspiller født i 1999